18-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2020 проводился с 4 по 9 февраля 2020 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда Junkers Bosch / Smilga (скип Карлис Смилга); 3-й чемпионский титул команды Junkers Bosch / Smilga; Карлис Смилга как скип стал чемпионом среди мужчин во 2-й раз, а как игрок — в 5-й), победившая в финале команду Sporta Klubs "OB" / Regža (скип Ансис Регжа). Бронзовые медали завоевала команда Klubs "A41" / Gulbis (скип Ритварс Гулбис).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2020.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 9 февраля, 9:00

Матч за 3-е место. 9 февраля, 17:00

Финал. 9 февраля, 17:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2020
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2020

Спорт в Латвии в 2020 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Риге
Февраль 2020 года